Westphalia (Iowa)
 Westphalia (Kansas)
 Westphalia (Missouri)